

Населені пункти та їхні частини
 Жабно — місто в Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Жабно — гміна в Тарновському повіті Малопольського воєводства
 Жабно — село в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Жабно — село в гміні Туробін Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Жабно — село в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Жабно — село в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Жабно — село в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Жабно — село в гміні Староґард-Ґданський Староґардського повіту Поморського воєводства
 Жабно — село в гміні Бродниця Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Жабно — село в гміні Славно Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Жабно — частина села Воля-Жендзінська в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Жабно — частина села Яновець у гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Жабно — осада в гміні Пшиточна Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Жабно — лісова осада в гміні Бродниця Сьремського повіту Великопольського воєводства

Жабно — село в громаді Сисак Сисацько-Мославинської жупанії

Примітки